Miele steht für:

 Miele, deutscher Hausgeräte-Hersteller
 Miele (Fluss), Fluss bei Meldorf in Schleswig-Holstein
 Miele (Erzählung), Erzählung von Johannes Schlaf (1920)

Miele ist der Familienname folgender Personen:
 André Miele (* 1987), brasilianischer Tennisspieler
 Andy Miele (* 1988), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Bernardo José Bueno Miele (1923–1981), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Ribeirão Preto
 Brandon Miele (* 1994), irischer Fußballspieler
 Carl Miele (1869–1938), deutscher Unternehmer
 Luís Carlos Miele (1938–2015), brasilianischer Musikproduzent, Autor und Regisseur
 Markus Miele (* 1968), deutscher Unternehmer
 Rudolf Miele (1929–2004), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Miel (Begriffsklärung)